Three Sisters (Verenigde Staten), vulkaan in de Verenigde Staten
 Three Sisters (Australië), rotsformatie in Australië
 Three Sisters (Alberta), bergen in Canada

 Three Sisters (1911), een film uit 1911
 The Three Sisters (1966), een Amerikaanse film uit 1966.
 Three Sisters (1970), een Britse film uit 1970
 Three Sisters (1994), een Russische film uit 1994
 Three Sisters (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie.